Хаята — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Хаята, Бундзо (1874—1934) — японский ботаник.
 Хаята, Такудзи (род. 1940) — японский гимнаст, олимпийский чемпион.